In der Qualifikation zur EMS One Katowice 2014 haben insgesamt 408 europäische Clans in mehrstufigen Qualifikationsrunden um 6 Endrundenplätze gespielt. Dabei konnten sich virtus.pro, Clan Mystik, Reason Gaming, Natus Vincere, 3DMAX! und Mousesports durchsetzen.

Qualifikationsrunde 1 
Die „Online Finals“ (Qualifikationsrunde 2) konnten Clans über nationale Ausscheidungen, die „National Eliminations“, oder über die „European Qualifications“ erreichen. Nationale Ausscheidungen gab es in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Polen. Zudem wurden zwei weitere „nationale“ Ausscheidungen eingerichtet, in welchen jeweils die Clans der GUS und der skandinavischen Clans aufeinander trafen.

Qualifikation Deutschland 
Der Gewinner dieser Qualifikation nahm an den „Online Finals“ teil.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 17. Januar – 19. Januar 2014

Qualifier #2 
Einige Verlierer aus Qualifier #1 bekamen eine weitere Chance.
Austragungszeit: 31. Januar – 2. Februar 2014

Finalrunde Deutschland 
Austragungszeit: 14. Februar – 16. Februar 2014

Qualifikation Vereinigtes Königreich 
Der Gewinner dieser Qualifikation nahm an den „Online Finals“ teil.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 17. Januar – 19. Januar 2014

Qualifier #2 
Einige Verlierer aus Qualifier #1 bekamen eine weitere Chance. Austragungszeit: 31. Januar – 2. Februar 2014

Finalrunde Vereinigtes Königreich 
Austragungszeit: 10. Februar – 12. Februar 2014

Qualifikation Frankreich 
Der Gewinner dieser Qualifikation nahm an den „Online Finals“ teil.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 10. Januar – 12. Januar 2014

Qualifier #2 
Einige Verlierer aus Qualifier #1 bekamen eine weitere Chance. Austragungszeit: 24. Januar – 26. Januar 2014

Finalrunde Frankreich 
Austragungszeit: 7. Februar – 9. Februar 2014

Qualifikation Polen 
Für die „Finalrunde“ qualifizierten sich die Sieger aus „Qualifier #1“ und „Qualifier #2“, die Finalteilnehmer aus „Qualifier #3“ und die Halbfinalteilnehmer aus „Qualifier #4“. Die letzten beiden verbliebenen Clans kommen in die „Online Finals“.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 10. Januar – 12. Januar 2014

Qualifier #2 
Austragungszeit: 21. Januar – 23. Januar 2014

Qualifier #3 
Austragungszeit: 31. Januar – 2. Februar 2014

Qualifier #4 
Einige Verlierer aus den oberen Qualifier bekamen eine weitere Chance. Austragungszeit: 7. Februar – 9. Februar 2014

Finalrunde Polen 
Austragungszeit: 10. Februar – 12. Februar 2014

Qualifikation GUS 
Für die „Finalrunde“ qualifizierten sich die Finalteilnehmer der vier Qualifier.  Die letzten beiden verbliebenen Clans kommen in die „Online Finals“.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 10. Januar – 12. Januar 2014

Qualifier #2 
Einige Verlierer aus den oberen Qualifier bekamen eine weitere Chance.
Austragungszeit: 21. Januar – 23. Januar 2014

Qualifier #3 
Einige Verlierer aus den oberen Qualifier bekamen eine weitere Chance. Austragungszeit: 31. Januar – 2. Februar 2014

Qualifier #4 
Einige Verlierer aus den oberen Qualifier bekamen eine weitere Chance. Austragungszeit: 7. Februar – 9. Februar 2014

Finalrunde GUS 
Es spielten im Viertelfinale der Erste des Qualifier #1 gegen den Zweiten des Qualifier #4, der Erste des Qualifier #2 gegen den Zweiten des Qualifier #3, der Erste des Qualifier #3 gegen den Zweiten des Qualifier #2 und der Erste des Qualifier #4 gegen den Zweiten des Qualifier #1 gegeneinander. Austragungszeit: 14. Februar – 16. Februar 2014

Qualifikation Skandinavien 
Der Gewinner dieser Qualifikation nahm an den „Online Finals“ teil.

Qualifier #1 
Austragungszeit: 10. Januar – 12. Januar 2014

Qualifier #2 
zX9 bekam eine zweite Chance.
Austragungszeit: 24. Januar – 26. Januar 2014

Finalrunde Skandinavien 
Austragungszeit: 7. Februar – 9. Februar 2014

European Qualifications 
Bei den konnten sich ausgewählte Teams aus dem „Rest Europas“ für die „Online Finals“ qualifizieren. Zudem wurde einigen ausgeschiedenen Teams aus den „National Eliminations“ eine zweite Cance gewährt. Für die Qualifikation musste ein Team zwei Spiele gewinnen. Die European Qualifications wurden in zwei Gruppen geteilt. In der zweiten Qualifikationsgruppe gab es wiederum Clans, welche in der ersten Gruppe scheiterten.

Gruppe 1 
Austragungszeit: 18. Februar – 20. Februar 2014

Gruppe 2 
Austragungszeit: 22. Februar – 23. Februar 2014

Qualifikationsrunde 2 
In der Qualifikationsrunde 2, den „Online Finals“, wurden die letzten sechs Teilnehmer für die Endrunde der EMS One Katowice 2014 ermittelt. Alle Matches wurden im Best-of-three-Modus gespielt.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer der „Online Finals“ waren die Qualifizierten Clans aus der Qualifikationsrunde 1:
  Mousesports, Clantag: mouz (Gewinner der deutschen Ausscheidung)
  hudzGs TEAM, Clantag: hudzGs T. (Gewinner der britischen Ausscheidung)
  Clan Mystik (Gewinner der französischen Ausscheidung)
  3DMAX!, Clantag: 3DMAX.dk (Gewinner der skandinavischen Ausscheidung)
  Virtus.pro, Clantag: VP (Qualifizierter aus der polnischen Ausscheidung)
  MeetYourMakers, Clantag: MYM (Qualifizierter aus der polnischen Ausscheidung)
  Natus Vincere, Clantag: Na'Vi (Qualifizierter aus der Ausscheidung der GUS)
  USSR, (Qualifizierter aus der Ausscheidung der GUS)
  To Be Announced, Clantag: TBA (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  Team Alternate, Clantag: ATN (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  Reason Gaming, Clantag: Reason (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  oFF Balance Gaming, Clantag: oBG (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  Wizards (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  H2k Gaming, Clantag: H2k.no (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  Ppartyastronauts, Clantag: Astronauts (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)
  GreyFace, Clantag: GF (Qualifizierter aus der europäischen Ausscheidung)

Direkte Qualifikation 
Durch Siege über den Gegner der 1. Runde und den Gegner der Qualifikationsrunde konnte ein Team sich direkt für die EMS One Katowice 2014 qualifizieren. Die 1. Runde wurde am 25. Februar und die Qualifikationsrunde am 26. Februar 2014 ausgetragen.

Verliererrunde 
Alle Unterlegenen in der direkten Qualifikation bekamen in dieser Runde eine zweite Chance. Dabei traten am 25. Februar 2014 zunächst zwei Verlierer der 1. Runde gegeneinander an. Die daraus resultierenden vier Gewinner traten zwei Tage später gegen die Unterlegenen in der Qualifikationsrunde an. Nach diesen Matches blieben wieder noch vier Teams übrig, welche untereinander die letzten beiden Tickets für Katowice ausspielten.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Electronic Sports League